Le sigle E531 peut désigner :
 JR East série E531, une série de rames automotrices exploitées par la East Japan Railway Company ;
 Route européenne 531, reliant Offenbourg à Donaueschingen en Allemagne.